Michałowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Podlachie
 Gmina de Michałowo, dans le powiat de Białystok
 Michałowo, chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Michałowo, village du powiat de Gostyń
 Michałowo, village du powiat de Słupca 
 Michałowo, village du powiat de Środa Wielkopolska

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Michałowo, village du powiat d'Aleksandrów Kujawski
 Michałowo, village du powiat de Lipno 
 Michałowo, village du powiat de Włocławek

dans la voïvodie de Mazovie 
 Michałowo, village du powiat de Płońsk
 Michałowo, village de la gmina de Czarnia
 Michałowo, village de la gmina de Goworowo

dans la voïvodie de Poméranie
 Michałowo, village du powiat de Malbork, 
 Michałowo, village du powiat de Słupsk

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Michałowo, village